Exhibition on Screen — документальный кинопроект продюсера Фила Грабски (en), посвященный киносъемкам крупных мировых выставок-блокбастеров в качестве HD.

В русском прокате некоторые фильмы проекта шли в цикле, названном «Арт Лекторий в кино».

Также некоторые из этих фильмов входят в документальный сериал "Great art" (2017-2019), ведущий — искусствовед Тим Марлоу

Список фильмов

Ссылки 

 Официальный сайт
 Youtube канал
 Страница Phil Grabsky на imdb

Примечания 

Документальные фильмы